Juan Segismundo I de Brandeburgo, también llamado Juan (Halle, Magdeburgo, -Berlín, ), fue margrave de Brandeburgo, Príncipe elector de 1608 a 1619, y administrador del Ducado de Prusia desde 1612.

Biografía  
Fue miembro de la Casa de Hohenzollern, hijo y sucesor de Joaquín Federico tras su muerte en 1608.

En 1609, a la muerte del tío materno de su esposa, el duque Juan Guillermo de Jülich, Cléveris, Ravensberg Mark y Berg, sin descendencia, Juan Segismundo reclamó dichos territorios, debido a que su suegra María Leonor de Cléveris era primogénita al igual que su esposa Ana de Prusia, que no tuvo un hermano varón. Dichos territorios también los reclamaban el duque Felipe Luis del Palatinado-Neoburgo (cuñado del duque fallecido) y el emperador Rodolfo II de Habsburgo. El problema quedó solucionado con el emperador, pues este renunció a la pretensión dejando el litigio a los otros dos pretendientes, que se ensarzaron en una guerra sucesoria (1609-1614). Finalmente, en 1614, Juan Segismundo y Wolfgang Guillermo (hijo y sucesor de Felipe Luis) solucionaron el conflicto tomando el primero Cléveris, Mark y Ravensberg, y el segundo, Jülich y Berg.

En 1613 abjuró del luteranismo y se convirtió con su familia al calvinismo. Este hecho marcó un punto de tensión entre sus súbditos, que a la larga causó conflictos.

En 1618, a la muerte de su suegro, el duque Alberto Federico, fue nombrado duque de Prusia.

Matrimonio e hijos 
En 1594 Juan Segismundo se casó con Ana de Hohenzollern (1576-1625), hija del duque Alberto Federico de Prusia. De esta unión nacieron:
 Jorge Guillermo de Hohenzollern (1595-1640), sucesor de su padre.
 Ana Sofía de Hohenzollern (1598-1629), casada con el duque Federico Ulrico de Brunswick-Wolfenbüttel.
 María Leonor de Hohenzollern (1599-1655), casada con Gustavo II Adolfo de Suecia, fue madre de la reina Cristina de Suecia.
 Catalina de Hohenzollern (1602-1644), casada con Gabriel Bethlen, Príncipe de Transilvania.

Enlaces externos 
 

Duques de Prusia del siglo XVII (casa de Hohenzollern)
Electores de Brandeburgo del siglo XVII (casa de Hohenzollern)
Nacidos en Halle (Sajonia-Anhalt)